

Personnes 
 Brían F. O'Byrne est un acteur irlandais né en 1967.
 John Joseph Gabriel O'Byrne (1878-1917), est un officier de marine français.
 Kehli O'Byrne est une actrice canadienne ayant parfois joué sous le pseudonyme de Kelly Burns.
 Ryan O'Byrne (né le  à Victoria, Colombie-Britannique, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
Raphaël O'Byrne (né le ) est un directeur de la photographie et réalisateur français.

Marine 
 O'Byrne, un sous-marin de la marine française nommé en l'honneur de John Joseph Gabriel O'Byrne, en service de 1922 à 1935.